Die Open GDF Suez de Marseille 2011 waren ein Tennisturnier für Damen in Marseille. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2011 und fand vom 6. bis 12. Juni 2011 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2011
Tennisturnier in Marseille